Fòrum Espanyol de la Família, associació espanyola de defensa de la família
 Federació Equatoriana de Futbol, màxima institució reguladora del futbol a l'Equador
 Federació Espanyola de Futbol, màxima institució reguladora del futbol a Espanya
 Federació Equatoguineana de Futbol, màxima institució reguladora del futbol a la Guinea Equatorial
 Flux expiratori forçat, paràmetre usat en espirometria